Pact (gemeente), een gemeente in het departement Isère in de regio Auvergne-Rhône-Alpes in Frankrijk
 Verdrag (ook Pact), een verdrag tussen twee of meer landen